Black Science (альбом) — альбом проекта Гизера Батлера GZR, выпущенный в 1997 году. 
 Чёрная наука — авторская серия американских комиксов Рика Ремендера и итальянского художника Маттео Скалера.